Wilkasy kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

 Wilkasy (district Giżycko) - Ermland-Mazurië
 Wilkasy (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
 Wilkasy (district Olecko) - Ermland-Mazurië